Ел Сипрес има више значења:

 Ел Сипрес (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сипрес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Сипрес (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сипрес (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сипрес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сипрес (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сипрес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сипрес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сипрес, Тијерас Колорадас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сипрес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сипрес (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сипрес (Виљагран, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сипрес (Акуизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сипрес (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сипрес (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сипрес (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сипрес (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сипрес (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Сипрес (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес, Артемио Саенз (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес, Санта Роса (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес, Ла Хороба (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес (Виљагран, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сипрес (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Сипрес (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Сипрес (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сипрес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сипрес (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сипрес, Потреро де Техада (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сипрес (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Сипрес (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику